Эдвард Вайда () — американский языковед венгерско-русинского происхождения, специалист по исторической лингвистике, работающий в Западном Вашингтонском университете, :en:Western Washington University.

Получил известность как автор реконструкции дене-енисейской языковой семьи, в рамках которой вымирающие енисейские языки в Сибири имели общего предка с языками на-дене в Северной Америке (аналогичная идея высказывалась ранее в работах С. Старостина). 67-страничная статья Вайды была опубликована в 2010 г.<ref>Vajda E. (2010). «A Siberian link with Na-Dene languages» // Anthropological Papers of the University of Alaska.</ref>

В начале 1990-х гг. начал изучать кетский язык, интервьюировал носителей языка в Германии. Позднее отправился в Томск для проведения полевых работ по изучению языка. В августе 2008 г. первым из американских исследователей посетил место, где жили носители кетского языка в Туруханском районе, где проводил активные полевые исследования с сохранившимися носителями языка.

 Литература 

 Монографии Ket (Languages of the World/Materials Volume 204.) Munich: Lincom Europa, 2004.Yeniseian Peoples and Languages: a history of their study with an annotated bibliography and a source guide. Surrey, England: Curzon Press, 2001. (389 pages)Ket Prosodic Phonology. (Languages of the World 15.) Munich: Lincom Europa, 2000Morfologicheskij slovar’ ketskogo glagola na osnove juzhnoketskogo dialekta [Morphological dictionary of the Ket verb, southern dialect] (co-authored with Marina Zinn), Tomsk: TGPU, 2004. (257 pages)Russian Punctuation and Related Symbols (co-authored with V. I. Umanets), Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2005. (249 pages)

 Редактор сборников 
 
«Subordination and coordination strategies in North Asian languages.» Current issues in linguistic theory, 300.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2008. (225 pp.)Languages and Prehistory of Central Siberia. (Current issues in linguistic theory, 262.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2004. (275 pp.)Studia Yeniseica: in honor of Heinrich Werner. Language typology and universals 56.1/2 (2003). Berlin: Akademie Verlag. (Co-edited with Gregory Anderson.)

 Статьи в рецензируемых журналах 
«Ket shamanism.» Shaman 18.1/2: 125—143 (2010).
 
«A Siberian link with the Na-Dene.» Anthropological Papers of the University of Alaska, Volume 5, New Series. (2010): 31-99.
 
«Yeniseian, Na-Dene, and Historical Linguistics.» Anthropological Papers of the University of Alaska, Volume 5, New Series. (2010): 100—118.
 
«Dene-Yeniseian and Processes of Deep Change in Kin Terminologies.» Anthropological Papers of the University of Alaska, Volume 5, New Series. (2010): 120—236. (co-authored with John W. Ives and Sally Rice)
 
«The languages of Siberia.» Linguistic Compass 2 (2008): 1-19.

«Yeniseic diathesis» Language Typology 9 (2005): 327—339. (Review article of Die Diathese in den Jenissej-Sprachen aus typologischer Sicht, H. Werner).

«Ket verb structure in typological perspective.» Sprachtypologie und Universalienforschung 56.1/2 (2003): 55-92. Berlin: Akademie Verlag.
 
«The role of position class in Ket verb morphophonology.» Word 52/3: 369—436 (2001).
 
«Actant conjugations in the Ket verb.» Voprosy jazykoznanija [Linguistic Inquiry] 67/3 (2000): 21-41. Moscow: Nauka.

 Главы в книгах, статьи в энциклопедиях 
«Loanwords in Ket.» Loanwords in the World’s languages: a comparative handbook, eds. Martin Haspelmath and Uri Tadmor. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. pp. 471—494.

«Una relación genealógica entre las lenguas del Nuevo Mundo y de Siberia.» (co-authored with Bernard Comrie) X Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste: Memorias. 2009.

«Ditransitive constructions in Ket» The typology of ditransitives, ed. Bernard Comrie and Martin Haspelmath. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

«Siberian landscapes in Ket traditional culture.» Landscape and culture in the Siberian North, ed. Peter Jordan. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.

«Head-negating enclitics in Ket» Subordination and coordination strategies in North Asian languages, ed. Edward Vajda. 2008. Amsterdam & Philadelphia. pp. 179—201.

«Ket morphology» 2007. Morphologies of Asia and Africa, Vol. 2, ed. Alan Kaye, pp. 1277—1325. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

«Losing semantic alignment: from Proto-Yeniseic to Modern Ket» The typology of semantic alignment, eds. Tim Donohue & Soeren Wichman. Oxford: Oxford University Press. pp. 140—161.

«Distinguishing referential from grammatical function in morphological typology.» Linguistic diversity and language theories, ed. by Zygmunt Frajzyngier, David Rood, and Adam Hodges. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 2004. pp. 397—420.
 
"Tone and Phoneme in Ket, " Current trends in Caucasian, East European and Inner Asian linguistics: Papers in Honor of Howard I. Aronson (Current issues in linguistic theory.), pp. 291—308. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2003.
 
«Toward a typology of position class: comparing Navajo and Ket verb morphology.» Proceedings from the Fourth Workshop on American Indigenous Languages Santa Barbara Papers in Linguistics, 11, ed. Jeanie Castillo, pp. 99-114. Santa Barbara, CA: University of California, Santa Barbara. (2001).

«The origin of phonemic tone in Ket», Chicago Linguistics Society 37/2: Parasession on Arctic Languages, pp. 305—320. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

«Kazakh Phonology.» Opuscula Altaica: Essays Presented in Honor of Henry Schwarz, pp. 603—650. Western Washington University, 1994.
 
"A Critique of the Notion that Language Imprisons the Mind, " Anthropological World: An Introduction to Cultural Anthropology,'' pp. 95-103, 1990.

Примечания

Ссылки 
 March 24, 2012 Dene-Yeniseian Workshop, University of Alaska Fairbanks, Lectures by Ed VAjda and other papers now available via ANLC and UTube.''
 Table of contents and ordering information for The Dene-Yeniseian Connection. 
 Notices and news items on Dene-Yeniseian
 Vajda’s homepage at Western Washington University
 Video of Vajda introducing the Ket language

Лингвисты США
Енисейские языки
Языки на-дене
Преподаватели Университета Западного Вашингтона